Sauron – personaggio delle storie della Terra di Mezzo di J. R. R. Tolkien
Sauron – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Sauron – genere di ragni della famiglia Linyphiidae
Sauron – gruppo musicale black metal polacco
Sauron – linguaggio di programmazione sviluppato per svolgere attività di spionaggio informatico
Jean-Luc Sauron – giudice e giurista francese